Châteauvieux (Altos-Alpes)
 Châteauvieux (Loir-et-Cher)
 Châteauvieux (Var)